Mecz o Puchar Interkontynentalny 1997 został rozegrany 2 grudnia 1997 na Stadionie Olimpijskim w Tokio pomiędzy Borussią Dortmund, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 1996/97 oraz Cruzeiro Esporte Clube, triumfatorem Copa Libertadores 1997. Borussia wygrała mecz 2:0.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (1996/1997)
 Copa Libertadores 1997

Bibliografia 
 RSSSF

1997 w piłce nożnej
Puchar Interkontynentalny w piłce nożnej